Педро де Агуадо (; 1513, Вальдеморо, Испания — около 1608) — испанский ,  и священник, миссионер-францисканец в Королевстве Новая Гранада (Колумбия). Как свидетель завоевания Южной Америки написал «Исторический Сборник», изданный посмертно.

Биография

Ранние годы 
Известно, что он родился в Вальдеморо, и что он крестился 23 января 1513. Иногда приводится 1538 год, как дата его рождения. Он принадлежал к семье, имевшей большое экономическое и общественное влияние. Но не известно, когда он стал священником и о других сведениях из его жизни перед тем, как он отправился в Америку, так как сведений не сохранилось ни в местной церкви, ни в муниципалитете.

Обучение 
Историк Педро Симон упоминает о том, что Агуадо обучался теологии и математике, но в его собственной книге сведений о математике и астрономии не обнаруживается.

По вопросам истории Агуадо в своей работе цитирует несколько народов древности (вавилонян, содомитов, евреев, египтян, греков и римлян); нескольких императоров и героев (Гектор, Одиссей, Александр Великий, Юлий Цезарь, Помпей, Траян, Октавиан) и нескольких историков (Тит Ливий, Светоний, Геродот, Фригий, Полибий, Фретульфий Рабанус). Его цитаты, правда, не позволяют отнести его к учёным. По вопросам права и теологии он приводит обычные для того времени представления о конкисте, энкомьенде, евангелизации индейцев, и у него не встречаются цитаты теологов и юристов.

Переезд в Америку 
Педро де Агуадо, как монах-францисканец, переехал в Новый Свет в 1561 году. Он составлял часть группы из 50 священников, которых привёл монах Луис Сапата, назначенный тогда комиссаром-реформатором францисканского Ордена в Перу. 4 февраля 1561 писцом Торгового Дома Севильи составлена учётная запись о расходах на содержание для этих священников.

Агуадо добрался до Нового Королевства Гранада, поднявшись по реке Магдалена с другими пятью священниками, и с того времени началась его работа в качестве миссионера, проповедующего Евангелие индейцам. 12 июня 1562 года в письме различных священников из Санта-Фе присутствует подпись Агуадо.

Приходской священник 
Он был приходским священников у индейцев из Когуа, Немеса и Песа (Cogua, Nemeza и Peza) в течение двух лет; и известно, согласно недавно обнаруженному документу, он также был им в Боса (Bosa). Он ознакомился с провинцией Панче (Panche) и вероятно, что он посетил город Картахена, но уже в качестве Главы Провинциального Ордена.

Глава Провинциального Ордена 
О его остальной деятельности известно, что он был, дважды, прелатом монастыря, в Санта-Фе и, возможно, в Тунха. В 29 июня 1573 года его назначили Главой Провинциального Ордена Сан Франсиско; два года спустя (13 января 1575 года он получил разрешение на отплытие в Королевской Аудиенции) он вернулся на родину, в Испанию для подачи петиции Главе Ордена с просьбой направить 20 священников для евангелизации индейцев; он поселился в монастыре Святого Франсиско в Мадриде.

Возвращение в Америку 
В 1583 году он получил разрешение вернуться в Америку и в 1585 году уже находился в Санта-Фе-де-Богота (Колумбия).

Смерть 
Дата и место смерти неизвестны.

Произведения 
Педро де Агуадо был свидетелем многих происшествий, случившихся за время испанского завоевания Южноамериканского континента, и написал об этом свой «Исторический Сборник» («Recopilación Historial»), который посвятил Филиппу II. В 1579 году его работа была представлена Совету Индий для выдачи разрешения на публикацию. В 1581 и 1582 годах он получил такие разрешения, но книга не была издана и его рукопись видели Гарсиласо де ла Вега в Кордобе, а Леон Пинело обнаружил её в библиотеке Хуана де Сальдьерна.

Однако, его работа была напечатана после его смерти в двух частях. Они были названы:

 «Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada» (1906)
 «Historia de Venezuela» (1913).

В своей книге Педро Агуадо рассказал о событиях, которые пережили как испанцы, так и местные индейцы. Поскольку его материалы носят характер непосредственного участника событий, то эти книги были повторно изданы Испанской Академией Истории в 1916—1918 года.

По стилю его произведения «далеко не сервантовские. Местами излишне многословны, наполнены гонгоризмами, монотонно и тяжеловесно».

Примечания

Библиография 

 J. Ignacio Méndez. Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado: Construcción y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI. // Hispanic American historical review, ISSN 0018-2168, Nº. 2, 2005 , pags. 314—315

Ссылки 
 Fray Pedro de Aguado. Recopilación historial. Primera parte. LIBRO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO, LIBRO TERCERO, LIBRO CUARTO. 
 Fray Pedro de Aguado. Recopilación historial. Primera parte. LIBRO QUINTO, LIBRO SETIMO, LIBRO OCTAVO, LIBRO NOVENO, Libro décimo, Libro undécimo, Libro duodécimo. 
 Fray Pedro de Aguado. Recopilación historial. Primera parte. Libro décimotercero, Libro catorce, Libro quince, Libro diez y seis. 
 Fray Pedro de Aguado. Recopilación historial. Segunda parte. Libro primero, Libro segundo, Libro tercero, Libro cuarto. 
 Fray Pedro de Aguado. Recopilación historial. Segunda parte. Libro quínto, Libro sexto, Libro séptimo, Libro octavo, Libro nono, Libro décimo, Notas.

См. также 
 Чибча (цивилизация)
 Чибча (язык)
 Чибчанские языки

Писатели Колумбии
Писатели Испании XVI века
Писатели Испании XVII века
Чибча
Францисканцы Испании
Доколумбовы культуры
Чибчанские языки
История Колумбии
История Панамы
Писатели Венесуэлы
Писатели Панамы
Персоналии:История Венесуэлы
Мифология индейцев
Католические миссионеры
Испанские писатели XVI века
Испанские писатели XVII века